Ве́лижская у́лица — улица города Иванова. Располагается во Фрунзенском районе. Начинается от Лежневской улицы и идёт в западном направлении до Большой Воробьёвской.

Происхождение названия 
В 1927 году улица получила название 2-я Авиационная улица по располагавшемуся рядом Южному аэродрому. В 1972 году переименована в Велижскую в честь ивановцев — воинов 332-й стрелковой дивизии им. М. И. Фрунзе, погибших в боях за город Велиж Смоленской области. В 1978 г. к ней присоединена ул. 4-я Межевая, которая получила своё название в 1927 году, когда начал застраиваться этот район. До революции здесь шла межа (граница городской черты).

Архитектура 
Застройка смешанная. Большая часть — многоэтажные дома советской планировки. На пересечении с Лежневской улицей в 2008 году сдан в эксплуатацию 169-квартирный жилой дом «Новые Черёмушки» индивидуальной планировки. Рядом с ним планируется сдача в 2010 году 14-этажного 84-квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой. На участке между улицами Богдана Хмельницкого и Большой Воробьёвской имеются одноэтажные жилые дома.

На улице располагаются:
 Департамент государственного контроля Ивановской области — дом 8
 22 почтовое отделение (индекс 153022), дом 57
УФСИН России по Ивановской области.

Транспорт 
 Троллейбусы — 3, 4, 10
 Автобусы — 1, 3, 20, 29, 40, 117, 120, 130
 Маршрутное такси — 28, 30Б, 38, 43, 135, 136, 141

Галерея

Примечания 

Переименованные улицы (Иваново)